Raphe oder stellenweise Rhaphe (altgriechisch für „Naht“) steht für:

Anatomie:
 Verwachsungslinie an der Unterseite des Hodensacks (Raphe scroti), des Penis und des weiblichen Dammes siehe Raphe perinei
 Verwachsungslinie an der Unterseite der Vorhaut (Raphe praeputii), siehe Penisvorhaut
 rudimentäre Verwachsungslinie am männlichen Genitale (Raphe penis), siehe Raphe perinei #Raphe perinei beim Mann
 Verwachsungslinie am Gaumen (Raphe palati), siehe Gaumen
 Verwachsungslinie am Rachen (Raphe pharyngis), siehe Rachen
 Sehnenbändchen zwischen Wangen- und Rachenmuskeln, siehe Raphe pterygomandibularis
 mediane Verbindungslinie im verlängerten Mark (Medulla oblongata), siehe Medulla oblongata
 mediane Verbindungslinie der Brücke (Pons), siehe Pons
 Gruppe von Kernen des zentralen Nervensystems im Gehirn (Nuclei raphes), siehe Raphe-Kerne

Botanik:
 Raphe (Kieselalgen), spaltförmiger Durchbruch in den Schalen der Pennales
 Samennaht, auch Raphe genannt, langgestreckte Verwachsungsstelle von Samenanlage und Funiculus, siehe Samenanlage #Aufbau

Siehe auch:
 Raphe-Median-Ebene (Kreuzungspunkt von Gaumenfalten)
 Raphel
 Rafe